Dead Boys — американская рок-группа. Одна из первых групп раннего панк-рока. Группа образовалась в 1976 в Кливленде, штат Огайо. Признана одной из самых влиятельных и брутальных групп в истории панк-рока.

Успех и распад группы 

Группа, образованная в 1976 году бывшими участниками «Rocket From the Tombs» Читой Хромом и Джонни Блитзем и участником «Whores of Babylon» Стивом Баторсом, изначально называлась «Frankenstein», однако уже в июле 1976 сменила название на Dead Boys.

Практически сразу же, после переезда в Нью-Йорк, у группы формируется собственный стиль.Очень быстро становятся популярными в американских панк кругах, выступают в легендарном клубе CBGB вместе с Ramones, Blondie, Talking Heads.
В 1977 году записывают первый альбом. Young Loud and Snotty практически сразу попадает в разряд «классических» альбомов. Большая часть песен с альбома, в том числе и заглавная композиция Sonic Reducer, были написаны ещё участниками группы Rocket from the Tombs. 
Сингл Sonic Reducer, вошедший в этот альбом, назван журналом All Music Guide одним из величайших панк-гимнов всех времён. Тем не менее, несмотря на приветственные отзывы критиков, альбом очень слабо продавался, так как панк в Америке не пробил себе дорогу в той же степени, в которой это случилось в Великобритании. 

В 1978 Dead Boys записывают второй альбом We Have Come for Your Children. Альбом обернулся ещё большей коммерческой неудачей. Одной из главных причин этого считается то давление, которое Sire оказывало на группу, желая изменить их звучание на коммерчески приемлемое. Проблем прибавило и нападение на барабанщика группы Джонни Блитза, который с многочисленными ножевыми ранениями оказался на грани жизни и смерти. Остальные участники группы организовали благотворительный концерт с целью сбора средств на его лечение. 

В 1979 группа распалась окончательно. Однако, вскоре была вынуждена собраться вместе для выполнения контрактных обязательств перед лейблом по записи материала. В отместку вокалист группы Стив Баторс намеренно исполнил все песни, пропев их мимо микрофона, окончательно погубив коммерческий потенциал записей.

Реформации 
В 1987 году происходит воссоединение группы, было дано несколько концертов, выпущен сингл «All the Way Down» («Poison Lady»). В дальнейшем некоторые записи с тех концертов стали бонус-треками к диску «Night of the Living Dead Boys» (сам диск является записью концерта в CBGB 1979 года).

В 1989 году выпустили Younger, Louder and Snottier. Альбом состоит из демозаписей группы и миксов песен дебютного альбома.

В 1990 году Стива Баторса сбивает машина. Согласно легенде, отказавшись принимать медицинскую помощь, он умирает у себя дома во сне. 
После его смерти группа собирается ещё дважды — в 2004 (концерт в Кливленде) и 2005 (концерт CBGB) годах.

Дискография

Альбомы 
 Young Loud and Snotty (1977)
 We Have Come for Your Children (1978)
 Night of the Living Dead Boys (1981)

Компиляции 
 Younger, Louder and Snottier (1989)
 Twisting on the Devil’s Fork (1997)
 All This and More (1998)
 Disconnected (1980)
 The Dead Boys (1994)
 The Last Race (1998)

Синглы 
 «Sonic Reducer» (1977)
 «Tell Me» (1977)
 «Search and Destroy» (1977)
 «All the Way Down/Nights Are So Long» (1987)
 «Buried Gems» (2000)

Ссылки 
 Сайт о Стиве Баторсе

Примечания 

Панк-рок-группы
Панк-рок-группы США
Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Кливленда
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1979 году
Исполнители Sire Records